5 Kresowy Batalion Dowodzenia
 5 Batalion Dowodzenia im. gen. Hallera